Middlesex ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Middlesex County (Connecticut)
 Middlesex County (Massachusetts)
 Middlesex County (New Jersey)
 Middlesex County (Virginia)

in Kanada:
 Middlesex County (Ontario)

auf Jamaika:
 Middlesex (Jamaika)